Argumento - recurso para convencer alguém, para alterar-lhe a opinião ou o comportamento;
Argumento (matemática) - ângulo formado entre o ponto complexo e a reta real no plano de Argand-Gauss;
Roteiro - roteiro ou guião;
Parâmetro (ciência da computação) - o valor atribuído a um parâmetro na chamada de uma função ou método.

Desambiguação